

Вой-Вож — річка у Республіці Комі, ліва притока Безволосної
 Вой-Вож — річка у Республіці Комі, права притока Палью

Див. також 
 Войвож

ru:Вой-Вож